Stalmann ist der Familienname folgender Personen:

 Albrecht Stalmann (1880–1967), deutscher Verwaltungsjurist
 Emmy Stalmann (1877–1951), deutsche Malerin und Dozentin
 Joachim Stalmann (* 1931), deutscher evangelisch-lutherischer Theologe, Kirchenmusiker, Liturgie- und Musikwissenschaftler
 Karl Stalmann (1877–1953), deutscher lutherischer Geistlicher, Generalsuperintendent von Hannover
 Reinhart Stalmann (1917–2002), deutscher Publizist ("Stalmann Olivier") und Psychotherapeut

 Volker Stalmann (* 1964), deutscher Historiker